Ettan var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar 2020, och den 15:e upplagan av "nya Division 1". Ettan 2020 bestod av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 16 lag.

Lag, städer och arenor

32 lag är kvalificerade för spel i Ettan 2020 och lagen är uppdelade i två serier (norra respektive södra). Nio nya lag återfinns i serien detta år och 23 lag spelar kvar från föregående år. Nedflyttade från Superettan 2019 är IK Frej och IF Brommapojkarna. Åtta lag är uppflyttade från Division 2 2019: IFK Berga, IFK Haninge, Örebro Syrianska IF, Motala AIF, FK Karlskrona, IFK Luleå, Qviding FIF och Täby FK. IFK Berga fick sin plats efter att Syrianska FC tvångsdegraderades.

Norra

Södra

Norra

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Södra

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Kvalspel

Superettan 2021

Ettan 2021

Omgång 1
Grupp 1

Grupp 2

Omgång 2

Västra Frölunda IF besegrade Åtvidabergs FF enligt bortamålsregeln, men sedan det framkommit att Västra Frölunda IF använt sig av en obehörig spelare, som vid tidpunkten för matchen var avstängd, meddelade Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd den 11 december 2020 att man beslutat att flytta upp Åtvidabergs FF.

Lunds BK kvar i Ettan med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Anmärkningslista

Referenser 

2020
Fotbollssäsongen 2020
Fotboll i Sverige 2020